Névoa
 Névoa (DC Comics)

Ver também 
 Neblina
 Nevoeiro

Desambiguação